Corti ist der Familienname folgender Personen:

 Alessio Corti (* 1965), italienischer Mathematiker
 Alfonso Corti (1822–1876), italienischer Anatom
 Arnold Corti (1873–1932), Schweizer Chemiker und Insektenkundler
 Axel Corti (1933–1993), österreichischer Regisseur
 Bonaventura Corti (1729–1813), italienischer Botaniker
 Cecily Corti (* 1940), österreichische Sozialarbeiterin

 Egon Caesar Conte Corti (1886–1953), Offizier, Historiker und Schriftsteller
 Eleonora Francini Corti (1904–1984), italienische Botanikerin
 Filippo Corti, italienischer Skispringer

 Franz Conte Corti (1803–1890), k.u.k.-Feldmarschalleutnant
 Giovanni Corti (1797–1868), Bischof von Mantua
 Hugo Conte Corti (1851–1916), k.u.k.-Feldmarschalleutnant
 Jean Corti (1929–2015), italienischer Akkordeonist und Komponist
 Jesse Corti, US-amerikanischer Schauspieler
 José Corti (1895–1984), französischer Autor und Verleger
 Luigi Corti (1823–1888), italienischer Diplomat und Politiker 
 Maria Corti (1915–2002), italienische Schriftstellerin und Literaturwissenschaftlerin

 Nina Corti (* 1953), Schweizer Tänzerin italienisch-spanischer und polnisch-russischer Abstammung
 Renato Corti (1936–2020), römisch-katholischer Geistlicher, Bischof von Novara und Kardinal
 Severin Corti (* 1966), deutscher Journalist und Restaurantkritiker
 Ulrich Arnold Corti (1904–1969), Schweizer Chemiker und Ornithologe
 Walter Robert Corti (1910–1990), Schweizer Philosoph und Publizist

Corti ist:
 der korsische Name der Stadt Corte auf Korsika
 ein Schloss in Chianti (Gebiet)
 eine Marke des Unternehmens Leder und Schuh

Siehe auch:
 Corti-Organ
 Axel-Corti-Preis, ein Fernsehpreis
 Korti
 Korty